«Химик» — советский и российский футбольный клуб из Усолья-Сибирского. Основан не позднее 1967 года. В настоящее время участвует в чемпионатах Иркутской области.

Названия  
 1968 — «Сибирь»;
 1969—2004 — «Химик»;
 2006—2008 — «Химик-Нитол»;
 2010—2011 — «Химик».
 2015—2016 «Химик-СДЮШ-1»

Стадион
Матчи проводит на реконструированном стадионе «Химик», расположенном по адресу: проспект Комсомольский 101. Стадион был построен в 1977 году и ранее вмещал 4000 зрителей. Ныне на стадионе имеются две зрительские трибуны. По периметру стадиона беговые дорожки. Общая стоимость реконструкции стадиона составила около 120 млн рублей.

Достижения
1969 год —10-е место в Классе «Б», 6-я зона первенства СССР

Результаты выступлений в первенствах СССР

Ссылки 
 Клуб в базе footballfacts (Сибирь)
 Клуб в базе footballfacts (Химик)
 Матчи клуба в базе Wildstat (Сибирь)
 Матчи клуба в базе Wildstat (Химик)
 История футбольных клубов

Футбольные клубы СССР
Футбольные клубы России
Усолье-Сибирское
Спортивные клубы Иркутской области